Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1964 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 2 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith et John Newcombe battent Judy Tegart et Ed Rubinoff en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1964
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Sport en septembre 1964